Фривиль-Эскарботен:

 Фривиль-Эскарботен — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Абвиль.
 Фривиль-Эскарботен — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма.